Estadio Corona est le nom de deux stades à Torreón au Mexique.
 Estadio Corona (1970), ancien stade de 20 100 places, démoli en 2009.
 Estadio Corona (2009), stade de 30 000 places, ouverture en 2009.